Richmond Valley kan syfta på följande platser:

Australien 

 Richmond Valley Council, New South Wales,

USA 

 Richmond Valley, Staten Island, stadsdel, New York,